Berkenhof steht für:

 einen Wohnplatz der Stadt Linz am Rhein im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz
 ein Baudenkmal in der Gemeinde Möhnesee im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Baudenkmäler in Möhnesee